Свратка може бити:

 Свратка (река), река у Чешкој Републици
 Свратка (Ждјар на Сазави), град у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република